Union Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Union Center (Illinois)
 Union Center (Indiana)
 Union Center (Iowa)
 Union Center (New York)
 Union Center (Pennsylvania)
 Union Center (South Dakota)
 Union Center (Washington)
 Union Center (Wisconsin)